Mathias Flückiger (Ochlenberg, 27 september 1988) is een Zwitsers mountainbiker.

Carrière 
Bij de junioren won Flückiger in 2006 het Zwitsers kampioenschap veldrijden en het Europees- en wereldkampioenschap mountainbiken. In 2010 wist hij ook bij de beloften de dubbel van het Europees- en wereldkampioenschap mountainbiken te winnen. Hij nam deel aan de Olympische Zomerspelen van 2016 waar hij zesde werd in de mountainbikewedstrijd.

Mathias Flückiger is de jongere broer van mountainbiker Lukas Flückiger.

Overwinningen

Mountainbike

Veldrijden 
2006
 Zwitsers kampioenschap, Junioren
2010
 Zwitsers kampioenschap, Beloften

Ploegen 
 2012 –  BMC Racing Team (stagiair vanaf 1 augustus)

Externe links 
 
 
 Profiel van Mathias Flückiger op Cyclebase
 Profiel van Mathias Flückiger op de Wielersite

Zwitsers mountainbiker
Zwitsers veldrijder
Zwitsers wielrenner
Zwitsers olympisch deelnemer